Reïncarnatie, het lichamelijk opnieuw geboren worden
Wedergeboorte (christendom), het geestelijk opnieuw geboren worden (Bijbels theologisch begrip binnen het christendom)
Wedergeboorte (boeddhisme), het opnieuw geboren worden na de dood
het opnieuw opbloeien van een cultuur, met name: de renaissance